Kuannit Qaqqaat bezeichnet:
 Kuannit Qaqqaat (Berg, Nanortalik), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kuannit Qaqqaat (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kuannit Qaqqaat (Berg, Qaqortoq) (auch Kuanni), Berg im Distrikt Qaqortoq, Grönland